Indicador de resultado
Resultado naturalístico
Resultado típico

Desambiguação